Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

27001–27100. • 27101–27200. • 27201–27300. • 27301–27400. • 27401–27500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája